Navarra steht für:

 Navarra, autonome Gemeinschaft und Provinz in Spanien
 Navarra (Weinbaugebiet), Weinbaugebiet in der Region Navarra
 Navarra (1920), leichter Kreuzer der spanischen Marine
 Navarra (F85), Fregatte der spanischen Marine
 Navarra (Braga), Ort und Gemeinde in Portugal
 Königreich Navarra, Königreich
 Circuito de Navarra, Motorsport-Rennstrecke in Spanien

Navarra ist der Familienname oder Beiname folgender Personen:

 André Navarra (1911–1988), französischer Cellist
 Andrea Navarra (* 1971), italienischer Rallyefahrer 
 Enrique Navarra (1905–1994), argentinischer Karambolagespieler und Weltmeister
 Johanna von Navarra (um 1370–1437), Tochter von König Karl II. von Navarra
 Margarete von Navarra (1492–1549), Königin von Navarra
 Maria von Navarra (um 1326–1347), Infantin von Navarra und Königin von Aragóns
 Melchor de Navarra y Rocafull (1626–1691), Vizekönig von Peru
 Michele Navarra (1905–1958), sizilianischer Mafioso
 Vicente Macanan Navarra (* 1939), philippinischer Priester, Bischof von Bayombong

Siehe auch:

 Nieder-Navarra, Provinz im Baskenland
 Navarre
 Navara